Чу Кви Гиам (7 мая 1942 — 13 августа 2018) — сингапурский шахматист, международный мастер (1976), международный арбитр (1983).

В составе сборной Сингапура участник 4-х Олимпиад (1968—1972, 1986) и 4-х командных чемпионатов Азии (1974, 1979—1981, 1995).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Сингапура